Richard et Samuel est un duo vocal suisse spécialisé dans le rock français, qui a fait carrière à la fin des années 1960 et au début des années 1970.

Richard et Samuel s'inspirent des Everly Brothers. Ils enregistrent leur premier disque en 1965 chez Pathé sous l'appellation Les Frangins. Ils prennent la dénomination de Richard et Samuel en 1967.

Le groupe est un temps produit par Dick Rivers.

Discographie
 45 tours
 Un p'tit quelque chose / Plaisir d'amour / L'instant du rendez-vous / Notre ami, 1967 Vogue/Vogue EPL 8 523
 Les allumettes / Un monde sans soleil, 1968 Maxi-série Gemini/CBS 17511
 La Mélodie d'Élodie / Misses miniver, 1969 Bongo/Festival BOX 301
 Un Train pour nulle part / Carylin James, 1970 Bongo/Festival BOX 306
...

Groupe suisse de rock
Rock français des années 1960
Duo musical suisse
Groupe musical des années 1960
Groupe musical des années 1970